Furtwiesenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Furtwiesenbach (Hulbgraben), linker Zufluss des Hulbgrabens (zur Schwippe) bei Dagersheim, Stadt Böblingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Furtwiesenbach (Schussen), linker Zufluss der Schussen bei Weiherstobel, Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Furthwiesenbach, linker Zufluss der Aiterach nach Süßkofen, Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern 
 Furtwiesengraben, rechter Zufluss des Wollenbachs (zum Schwarzbach) in Flinsbach, Gemeinde Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg